Протасьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Протасьево — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Протасьево — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Протасьево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Протасьево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Протасьево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.